K32 ou K.32 peut faire référence à :
 Gallimathias musicum, K.32, une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 32, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres